Сан Хосе ла Кучиља има више значења:

 Сан Хосе ла Кучиља (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ла Кучиља (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику